

Persone 
 Quinto Fulvio Nobiliore – politico romano
 Servio Fulvio Petino Nobiliore – politico romano, console

Pagine correlate 
 Marco Fulvio Nobiliore (disambigua)